Мальчевское сельское поселение — муниципальное образование в Миллеровском районе Ростовской области. Административный центр поселения — станица Мальчевская.

Административное устройство 
В состав Мальчевского сельского поселения входят:
 станица Мальчевская;
 хутор Боченков;
 хутор Зелёная Роща;
 хутор Зинцева Балка;
 хутор Ленина;
 слобода Поповка.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Миллеровского района: Мальчевское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Миллеровского района